Кевин Дэвид Сорбо (, род. ) — американский актёр, наиболее известный по роли Геракла в сериале «Удивительные странствия Геракла» и роли Дилана Ханта в сериале «Андромеда». Также известен по фильмам «Знакомство со спартанцами», «Сёрфер души», «Кулл-завоеватель», «Пулбой: Спасайся кто может», и «Бог не умер»

Биография 
Кевин Девид Сорбо () родился в небольшом городе Мунд в штате Миннесота в сентябре 1958 года. Его мать, Ардис, была медсестрой, а отец — Линн Сорбо, преподавателем биологии в математической школе. Его родители имели норвежские корни и Кевин был воспитан в лютеранских традициях. После окончания местной высшей школы Сорбо поступил в Университет штата Миннесота в городе Мурхед, а помимо учёбы работал моделью для печатной и телевизионной рекламы.

Актёрская карьера 
Актёрскую карьеру Сорбо начал в конце 1980-х годов на телевидении, где появился в таких сериалах как «1st & Ten», «Она написала убийство» и «Комиссар полиции». В начале 1990-х Кевин был возможным претендентом на роль Супермена в сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», а также он мог бы стать агентом Малдером в «Секретных материалах», но в итоге эти роли исполнили другие актёры.

Успешным в его карьере стал 1994 год, когда он получил роль Геракла в телефильме «Геракл и амазонки». Далее последовали ещё несколько аналогичных телефильмов, ставших пилотными для сериала «Удивительные странствия Геракла», благодаря которому Кевин Сорбо и снискал наибольший успех. Этот телесериал стал очень популярным во многих странах мира, а его съёмки продолжались с 1995 по 1999 год. Персонаж Геракла в исполнении Сорбо также появился в родственном ему сериале «Зена — королева воинов», а голосом актёра говорил и мультипликационный Геракл в мультфильме «Геракл и Зена: Битва за Олимп» в 1998 году. Благодаря этому проекту Кевин Сорбо также познакомился со своей женой Сэм Дженкинс, свадьба с которой состоялась в январе 1998 года. Дженкинс и Сорбо стали родителями троих детей.

В 1997 году Сорбо принял участие в озвучивании персонажей Куан Чи и Рейко в компьютерной игре «Mortal Kombat 4». В том же году, в перерыве между съёмками на телевидении, Кевин Сорбо исполнил свою первую заметную роль на большом экране, сыграв Кулла в фильме «Кулл-завоеватель».

После окончания съёмок в «Удивительных странствиях Геракла» Сорбо переместился в новый научно-фантастический сериал «Андромеда», где с 2000 по 2005 год исполнял роль капитана Дилана Ханта. В 2002 году за эту роль он был номинирован на премию «Сатурн» как Лучший актёр на телевидении. На телевидении он также был гостем в сериалах «Одинокие сердца» и «Два с половиной человека» в 2006 году, а в 2007 году снялся в видеофильмах «Широко шагая 2: Расплата» и «Широко шагая 3: Правосудие в одиночку», которые являются продолжением фильма «Широко шагая». В 2008 году Сорбо появился в роли капитана в пародийной комедии «Знакомство со спартанцами», которая, несмотря на негативные отзывы критиков, стала крупным кассовым хитом.

Личная жизнь 

5 января 1998 года Кевин Сорбо женился на актрисе Сэм Дженкинс (играла Серену, жену Геракла, убитую Аресом и Страйфом в сериале Удивительные странствия Геракла). У Кевина и Сэм есть трое детей, два сына и дочь — Брэден Купер Сорбо родился 22 августа 2001 года, Шейн Хаакен Сорбо родился 31 марта 2004 года и Октавия Сорбо родилась 16 октября 2005 года.

В октябре 2012 года после продолжительной болезни умер отец Кевина.

Фильмография

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Университета штата Миннесота в Морхеде